Sclessin bezeichnet

 einen Lütticher Stadtteil, siehe Sclessin (Lüttich)
 das gleichnamige Stadion, Stade de Sclessin, siehe Maurice-Dufrasne-Stadion